Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Kraska-Szlenk – polska afrykanistka
 Marzenna Szlenk-Iliewa – polska sinolog
 Wiesław Szlenk – polski matematyk